Бензин

 Бензин — течно гориво добијено разним поступцима у индустрији нафте;
 Бензин (станица) — жељезничка станица у Грузији;
 Бензин (филм из 1992) — амерички филм из 1992;
 Бензин (филм из 2001) — италијански филм из 2001.